Il singolare del torneo di tennis Ford Tennis Championships 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Matthias Bachinger che ha battuto in finale Donald Young 0-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Michael Russell (quarti di finale)
 Robert Kendrick (quarti di finale)
 Donald Young (finale)
 John Isner (semifinali)

 Alex Bogdanović (primo turno)
 Dušan Vemić (secondo turno)
 Robert Smeets (secondo turno)
 Hugo Armando (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ford Tennis Championships 2007